Schwarze Pyramide steht für:
 Schwarze Pyramide (Antarktika), Nunatak im Viktorialand, Antarktika
 Amenemhet-III.-Pyramide, Grabmal des Pharaos Amenemhet III. in Ägypten